Keiyō
 Linia Keiyō
 Dystrykt Keiyo